Ackerbaukultur bezeichnet:
 in den Kulturwissenschaften die Kulturen, deren Wirtschaft vorwiegend auf Ackerbau beruht; siehe auch Ackerbau
 in der Agrarwissenschaft eine Feldfrucht